Мехмет Акіф Алакурт (; , Орду, Туреччина) — турецький актор і модель.

Фільмографія

Посилання 

Турецькі актори